Слуга је појам са више значења:

 Слуга, (значење изведено преко синонима) лакеј, батлер, послуга, собар, чуваркућа, дворилац, пазикућа, поданик, подређени.
 Слуга (филм из 1973), српски филм.
 Слуга (филм из 2019), руски филм.
 Слуга (ТВ серија), америчка серија
 Слуга Милутин, српска народна епска пјесма.